Roar Johansen puede referirse a:

 Roar Johansen (1935-2015), futbolista noruego.
 Roar Johansen (1968-), entrenador de fútbol noruego.